Komárek znamená malý komár, může být i příjmením řady známých osobností:

 Antonín Komárek – český grafik
 Božena Komárková (1903–1997) – česká filozofka, pedagožka a teoložka, signatářka Charty 77
 František Komárek (1920–??) – český a československý politik, bezpartijní poslanec
 Ivan Komárek (* 1956) – český malíř, grafik a sochař
 Jan Komárek (1957–2019) – český římskokatolický kněz
 Jiří Komárek (* 1931) – český algolog
 Jiří Komárek (policista) – bývalý český policista protimafiánského útvaru
 Josef Komárek, vícero nositelů
 Julius Komárek (1892–1955) – český entomolog a lesník, průkopník ochrany lesů
 Karel Komárek, vícero nositelů
 Martin Komárek, vícero nositelů
 Milan Komárek (* 1971) – policista, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality
 Miroslav Komárek (1924–2013) – jazykovědec a bohemista
 Roman Komárek (* 1966) – český fotbalista
 Stanislav Komárek (* 1958) – biolog, filosof a esejista
 Tom Komárek (1980–2013) – novinář a hudebník
 Václav Komárek (1929–1994) – kněz, katolický aktivista a disident 
 Valtr Komárek (1930–2013) – politik a ekonom, otec Martina Komárka
 Vladimír Komárek (1928–2002) – malíř, grafik a ilustrátor
 Vladimír Komárek (politik) (* 1940) – český politik, poslanec ČNR za KSČM

další významy
 Komárek (rybník)

Česká příjmení